South Troy (Minnesota) – osada w hrabstwie Wabasha, 
 South Troy (Missouri) – osada w hrabstwie Lincoln,
 South Troy (Nowy Jork) – osada w hrabstwie Rensselaer.